

Catalunya 
 Sant Antoni de la Cerulla, ermita a la Cerulla (municipi de Viacamp i Lliterà) dedicada a Sant Antoni de Pàdua
 Ermita de Sant Antoni (la Torre de l'Espanyol), edifici al sud del nucli de la Torre de l'Espanyol (Ribera d'Ebre) 
 Ermita de Sant Antoni (Porrera), ermita a Porrera (Priorat)
 Ermita de Sant Antoni (Prades), edifici a Prades (Baix Camp)

Ceuta 
 Ermita de Sant Antoni (Ceuta)

País Valencià 
 Ermita de Sant Antoni (Alcalà de Xivert), edifici consagrat a Sant Antoni de Pàdua, al nucli de Capicorb (Alcalà de Xivert)
 Ermita de Sant Antoni (Almassora), edifici a Almassora (Plana Alta)
 Ermita de Sant Antoni (Peníscola), edifici a Peníscola (Baix Maestrat)
 Ermita de Sant Antoni (Sot de Ferrer), ermita a Sot de Ferrer (Alt Palància)
 Ermita de Sant Antoni (la Vila Joiosa), ermita a la Vila Joiosa (Marina Baixa)
 Ermita de Sant Antoni (Vistabella del Maestrat), a Vistabella del Maestrat (l'Alcalatén)
 Ermita de Sant Antoni Abat (Llucena), edifici de Llucena (Alcalatén)
 Ermita de Sant Antoni Abat d'Alcoi, ermita al cim del mont de Sant Antoni, al terme municipal d'Alcoi (Alcoià)
 Ermita de Sant Antoni de Pàdua (Castellnou), ermita a Castellnou (Alt Palància)

Vegeu també 
 Ermita de Sant Anton (Villena), ermita a Villena (Alt Vinalopó)